Эль-Аламо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-Сур. Занимает площадь 22 км². Население — 8079 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
  Fotos e información
  El álamo ibercultura
  Opiniones del Álamo
 Añade información
 Breve información
  A
  Puebloapueblo
  Imágenes google
  Imágenes Yahoo

Муниципалитеты Мадрида